C28H46O – formula molecolare del brassicasterolo
C28H46O – formula molecolare del diidrotachisterolo

Formule molecolari